Ярослав Игоревич Абрамов-Неверли (; род. 17 мая 1933, Варшава) — польский писатель, драматург, композитор, поэт-песенник, журналист.

Биография 
Родился в семье Игоря Неверли, польского писателя русско-чешского происхождения и Барбары Абрамов, учительницы и актрисы, до войны связанной с театром «Бай». Вырос в Варшаве, в районе Жолибож. Своё детство, которое пришлось на время войны (когда она началась, Ярославу было шесть лет), он описал в замечательной книге воспоминаний «Львы моего двора» (2000).

В 1951—1955 изучал польскую филологию в Варшавском университете.

В годы учёбы был одним из организаторов студенческого сатирического театра (1954), для которого писал песенки и пародии, выступая там же в качестве актёра.

Дебютировал в 1955 году на страницах еженедельника «Szpilki» с сатирическими текстами.

В 1956 участвовал в создании и работал главным редактором еженедельника «Od Nowa», в 1957 — член редакционной коллегии газеты «Walka Młodych» и молодёжной редакции «Польского Радио».

В 1958—1959 занимался журналистикой, был парижским корреспондентом издания «Tygodnik Polski».

В 1960—1966 — руководитель редакции Театра молодого слушателя на Польском Радио.

В 1962 был принят в Союз польских литераторов. С 1965 — член польского ПЕН-клуба.

В 1970—1972 заведовал литературной частью «Народного Театра» в Варшаве. В 1985—1989 по научному гранту проживал в Торонто (Канада).

С 1986 года он сотрудничал с польской диаспорой «Związekkowiec» (среди прочих, под псевдонимом «Мариан Радомски», серия колонок под названием г-н Здзич в Канаде , позже опубликованная в виде книги). В 1988—2000 годах он был главным редактором этого журнала.

Избранная библиография 
 Прозаические произведения
 Licytacja (1964)
 Co pan zgłasza?  (1977)
 Pięć minut sławy (1978)
 Skok przed siebie (1979)
 Alianci (1990), ISBN 83-7045-011-3
 Pan Zdzich w Kanadzie (1990) ISBN 83-89217-12-0
 Nawiało nam burzę (2000), ISBN 83-7163-171-5
 Lwy mojego podwórka (2003), ISBN 83-08-03417-9
 Młyn w piekarni(2002), ISBN 83-89217-00-7
 Lwy wyzwolone (2006), ISBN 83-89217-25-2
 Lwy STS-u (2005), ISBN 83-89217-64-3
 Драматические произведения
 Derby w pałacu (1966)
 Anioł na dworcu(1967)
 Klik-klak (1972)
 Darz bór (1974)
 Dramaty (1975)
 Maestro (1984)
 Dno nieba (либретто мюзикла)
 Радиопостановки
 Bajadera (1979), ISBN 83-212-0010-9
 Słowik Warszawy(1984)
 Мюзиклы
 Esmeralda, czyli baśń romantyczno-kryminalna (1958)
 Телепостановки
 Śluby powszednie (1960)

По сценарию Я. Абрамова-Неверли в 1982 снят телевизионный фильм «Слепой боксёр», а в 1984 — польские художественные фильмы «Любовь из хит-парада» (к этому фильму он также написал музыку), «Корнелия».

Примечания

Ссылки 
 Ярослав Абрамов-Неверли
 Ярослав Абрамов-Неверли на сайте imdb

Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века
Польские писатели
Поэты-песенники Польши
Выпускники Варшавского университета
Члены ПЕН-клуба
Лауреаты премии имени Станислава Пентака
Лауреаты Литературной премии имени Владислава Реймонта